Ruysch (geslacht), een uitgestorven adellijk geslacht
 Johannes Ruysch (leefde rond 1500), cartograaf uit de Lage Landen
 Frederik Ruysch (1638–1731), Nederlands anatoom en botanicus
 Rachel Ruysch (1664–1750), Nederlands schilderes, dochter van Frederik
 Anna Ruysch (1666–1741), Nederlands schilderes, dochter van Frederik
 Ruysch (schip), schip van de KPM, was in de Middellandse Zee in 1943
 Nicolaas Ruysch (circa 1496 - 1558), kanunnik, vice-deken en thesaurier van Oudmunster te Utrecht en raadsheer van de bisschop van Luik